Айон може да се отнася за:
 остров Айон, Русия
 село Айон на едноименния остров в Русия